Beall, isola dell'Antartide
Beall, scogliera antartica